Økosystem diversitet er et meget omdiskuteret begreb. Nogle forskere mener, at det er misvisende og overflødigt, mens andre anser det for nødvendigt at kunne tale om diversitet også på makroplan. Hvis man accepterer udtrykket, kan det bruges som betegnelse for den variation, der kan ses nogle steder mellem de forskellige økosystemer inden for en større ramme (et kontinent, en øgruppe eller en bjergkæde f.eks.)

Se også

 Artsdiversitet
 Biodiversitet
 Genetisk diversitet

Økologi